Borokhula (mongol : Борохул) était l’un des généraux de Gengis Khan.

Notes et références

Source 

Histoire de la Mongolie